Това е календарът за високосна година, започваща в сряда.

Този календар може да се ползва за годините (по нов стил): 1908, 1936, 1964, 1992, 2020, 2048, 2076.

 Предишна година Следваща година
 Целогодишни календари

Бележки 

Календари